Das AEGON International 2012 der Damen war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012 und fand vom 16. bis zum 23. Juni 2012 statt. Zur gleichen Zeit wurden die UNICEF Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, welche allerdings zur International-Kategorie gehörten.

Titelverteidigerin im Einzel war die Französin Marion Bartoli, die im Halbfinale ausschied. Sie verlor gegen die spätere Titelträgerin Tamira Paszek aus Österreich. Diese musste im Finale fünf Matchbälle gegen die Deutsche Angelique Kerber abwehren, bevor sie sich den Titel sichern konnte. Im Doppel waren Květa Peschke und Katarina Srebotnik die Titelverteidigerinnen, dieses Mal schieden sie im Halbfinale aus. Im diesjährigen Finale besiegten die Spanierinnen Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez die Vorjahresfinalistinnen Liezel Huber und Lisa Raymond, die nach dem ersten verlorenen Satz aufgeben mussten.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Eastbourne